

Саддлбрук — селище, штат Міссурі
 Саддлбрук — переписна місцевість, штат Аризона